Керен:

 Керён — город в Южной Корее, в провинции Чхунчхон-Намдо.
 Кере́н или Кэрэн — город в Эритрее.
 Керен ха-Йесод — Израильский благотворительный фонд.